Scorpion (sèrie de televisió), sèrie televisiva del canal CBS.
 Scorpion (personatge), personatge de la saga de videojocs Mortal Kombat.
 Montesa Scorpion, ciclomotor fabricat per Montesa entre 1972 i 1976.